Freestyle steht für:

bei Musik:
 eine sehr improvisierende Spielart des Jazz, siehe  Free Jazz
 improvisiertes Rappen, siehe  Freestyle-Rap
 eine frühe Stilrichtung der Elektronischen Tanzmusik, siehe Latin Freestyle

bei Sport:
 bei Endurospringen, siehe Freestyle Motocross
 bei Skifahren, siehe Freestyle-Skiing
 bei Snowboarden, siehe Freestyle (Snowboard)
 bei Frisbee-Werfen, siehe Freestyle Frisbee
 bei Kanusport, früher Kanurodeo, siehe Playboating
 bei Einradfahren, siehe Einrad #Freestyle Unicycling
 beim BMX-Fahren, siehe BMX#Freestyle

dem Namen nach:
 freestyle.ch, eine jährliche Sportveranstaltung in Zürich (Snowboard, Freeski, FMX Motorrad und Skateboard)
 Freestyle (Fernsehsendung), eine Hip-Hop-Fernsehsendung von Viva

 Ford Freestyle, ein Pkw-Modell des Herstellers Ford
 Freestyle (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Freestyle PLC, ein Hersteller von Elektroautos
 Freestyle (Cavallino Matto), eine Achterbahn

Siehe auch:
 Freistil